Pierre Gaudin peut désigner :

 Pierre Gaudin (1908-1973), artiste français
 Pierre Gaudin (1913-1978), homme politique français
 Pierre Gaudin (1951-2014), compositeur et artiste français